Ива́н Ефи́мович Ефи́мов:
 Ефимов, Иван Ефимович (1795—1841) — русский архитектор, академик архитектуры ИАХ.
 Ефимов, Иван Ефимович (1862—?) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Новгородской губернии.
 Ефимов, Иван Ефимович (1896—1975) — первый военный комиссар Чувашии, директор института.
 Ефимов, Иван Ефимович (1896—1977) — кавалер Красного Знамени РСФСР;
 Ефимов, Иван Ефимович (1916—2004) — советский и российский учёный, генерал-майор, доктор наук, профессор.
 Ефимов-Крюков, Иван Ефимович (1823—1857) — русский художник.